Eduardo Gomes (1896–1981), militar e político brasileiro
Carlos Eduardo Torres Gomes (1966–), empresário e político brasileiro
Eduardo Gomes da Silva (1876–1955), militar português

Desambiguações de antropônimos